Club General Caballero puede referirse a varios clubes deportivos:

 General Caballero Sport Club; club de fútbol del barrio Zeballos Cué de Asunción, Paraguay.
 Club General Bernardino Caballero; club de fútbol de la zona de Campo Grande de la ciudad de Luque, Paraguay.
 Club General Caballero SF; club de fútbol del barrio San Felipe de Asunción, Paraguay.
 Club General Caballero JLM; club de fútbol de la ciudad de Juan León Mallorquín, Paraguay.